Спринт (від ) — зазвичай назва для спортивних дисциплін, в яких змагання проводяться на коротких дистанціях.

 Спринт у легкій атлетиці. Спринтерськими дистанціями вважаються біг на 60, 100, 200, 400 метрів, а також бар'єрний біг на 110 (100 для жінок) і 400 метрів.
 Спринт у Формулі-1. Спринт — мінігонка Формули-1.  Гонщики повинні проїхати 100 кілометрів без піт-стопів.
 Спринт у плаванні. Спринтом називають запливи на довжину басейну: 50 або 25 м.
 Спринт у велосипедному спорті. Спринт — окрема дисципліна з особливими правилами. Змагання проводяться за системою з вибуванням. Велосипедисти повинні проїхати 3 кола, але лише останнє вважається заліковим.
 Спринт у біатлоні. Спринтерські гонки проводяться з роздільним стартом. Перемагає той, хто затратив менше часу на проходження дистанції. Зазвичай за результатами спринтерської гонки визначається порядок старту й часовий гандикап у гонках переслідування.
 Спринт у лижному спорті. Спринтерські гонки проводяться на короткі дистанції за системою з вибуванням.
 Спринт у методології розробки програмного забезпечення Scrum

Спортивні терміни